Non me lo dire! – film del 1940 diretto da Mario Mattoli
Non me lo dire – film del 2012 diretto da Vito Cea